SHT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Shepparton (Australia)